Андріївська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:

 Андріївська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Андріївська волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Андріївська волость — Маріупольського повіту Катеринославської губернії;
 Андріївська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Андріївська волость — Гадяцького повіту Полтавської губернії;
 Андріївська волость — Бердянського повіту Таврійської губернії;
 Андріївська волость — Зміївського повіту Харківської губернії;
 Андріївська волость — Єлизаветградського повіту Херсонської губернії.